Szwajcaria:
 Blauen – szwajcarska nazwa gminy Blauen w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen

Osoby:
 Alwin Blaue – niemiecki malarz
 Illa Blaue – niemiecka malarka

Inne:
 Der Blaue Reiter – niemieckie ugrupowanie artystów

Zobacz też:
 Blauen